Сара Абитбо́ль (; род.  г.) — французская фигуристка, выступавшая в парном катании со Стефаном Бернадисом, с которым начала кататься в 1992 году. Они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года, многократно завоёвывали медали чемпионатов Европы, и поэтому являются наиболее успешной французской спортивной парой с 1930-х годов, со времён Андре Брюне и Пьера Брюне.

Кавалер ордена «За заслуги» (2022).

Карьера 
Сара Абитболь начала кататься в возрасте 7 лет. В 1992 году тренер Жан-Ролан Ракль поставил её в пару со Стефаном Бернади. В конце этого же года она выступала в Сеуле на юниорском мировом чемпионате в парном катании и как одиночница. В 1994 году пара выиграла свой первый чемпионат Франции, а в 1996 — первую медаль международных соревнований, бронзу чемпионата Европы 1996 года.

Фирменным элементом фигуристов был выброс — они включали в программу до четырёх разных выбросов.

В 1997 году пара Абитболь-Бернадис запомнилась французским и российским зрителям в качестве участников популярного телешоу Форт Боярд. В 7-ом выпуске участвовала команда фигуристов, куда также вошли Филипп Канделоро и Гвендаль Пейзера.

В 1999 году их тренером стал Станислав Леонович. На зимних Олимпийских играх 1998 года спортсмены заняли шестое место. В сезоне 2001—2002 году они обратились Татьяне Тарасовой за помощью в постановке программ. Перед Олимпиадой 2002 года Сара получила травму во время тренировки, поэтому фигуристы не смогли принять участие в Олимпийских играх. Сара перенесла операцию и вернулась на лёд в июне 2002 года. В сезоне 2002—2003 тренером Абитболь и Бернадиса стал Жан-Кристоф Симон. Они выиграли серебряную медаль на чемпионате Европы, но на чемпионате мира заняли лишь 12-е место. 1 августа 2003 года спортсмены решили закончить карьеру и перейти в профессионалы.

В 2007 году Сара Абитболь создала собственное ледовое шоу «Dreams» ().

30 января 2019 года опубликовала автобиографическую книгу под названием «Такое долгое молчание» (Un si long silence), в которой рассказала о многократных изнасилованиях тренером , когда ей было 15—17 лет.

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года